Сукотаи:

 Сукхотхай — аэропорт в Таиланде.
 Сукхотхай — город в Таиланде.
 Сукхотаи — средневековое государство на территории Таиланда.
 Сукотаи (исторический город) — объект Всемирного наследия в Таиланде.
 Сукхотхай — провинция в Таиланде.